Рацитль — село в Ахвахском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Верхнеинхелинский“».

География 
Село расположено на склоне горы Рацитль, в 5 км к северу от районного центра — села Карата.

Население 

Населено этнографической группой аварцев — каратинцами.

Примечания 

Населённые пункты Ахвахского района